Tomasz Michałowski (zm. 1795) – kanonik krakowski, konfederat barski
 Tomasz Michałowski (ur. 1960) – senator IV kadencji Senatu III Rzeczypospolitej
  Tomasz Michałowski (ur. 1964) – operator filmowy, autor zdjęć filmów dokumentalnych i fabularnych (Wino truskawkowe)